Borowa kan syfta på följande platser:

Polen 

 Borowa (kommun), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat mielecki, 
 Borowa (ort i Polen, Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat mielecki, lat 50,39, long 21,35), 
 Borowa (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat kłobucki, 
 Borowa (berg), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat wałbrzyski,

Tjeckien 

 Borová (ort i Tjeckien, Pardubice), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar